Controle.

Meer specifiek is een inspectie een overheidsdienst die controleert of de wetgeving wordt nageleefd, of dat de door de overheid gestelde normen worden gehaald.

België 
 Arbeidsinspectie
 Onderwijsinspectie (Vlaanderen)
 Zorginspectie

Nederland 
 Landbouwinspectie
 Arbeidsinspectie (Nederland)
 Algemene Inspectiedienst
 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 Inspectie voor de Veterinaire Gezondheid
 Belastinginspectie
 Archiefinspectie
 Inspectie voor de Voedselveiligheid en -Hygiëne
 Inspectie van het onderwijs (Nederland)
 Inspectie SZW
 Inspectie voor de Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne